François Lafon ist der Name folgender Personen: 

* François Lafon (Maler) (1846–~1920), französischer Maler 
 François Lafon (Historiker) (* 1956), französischer Historiker